Anticonceptiepil, een anticonceptiemiddel dat ook wel "de pil" genoemd wordt
 De pil (Gerard Cox), een single van Gerard Cox uit 1966

Zie ook 
 Pil (doorverwijspagina)